Droubitch est un patronyme russe porté notamment par :

 Anna Droubitch (1984-), compositrice russe de musiques de films ;
 Tatiana Droubitch (1959-), actrice soviétique et russe.